Live Life Fast (стилизовано под маюскул) — второй студийный альбом Родди Рича. Он был выпущен на лейблах Atlantic Records и Bird Vision Entertainment 17 декабря 2021 года. Альбом содержит гостевые участия от Фьючера, Kodak Black, Джейми Фокса, Ty Dolla Sign, Gunna, Lil Baby, 21 Savage, Fivio Foreign, Bibi Bourelly, Takeoff и Alex Isley.

История 
В августе 2020 года Рич объявил о том, что он работает над своим следующим альбомом, назвав его «шедевром», а также сказал, что ждёт подходящего времени, чтобы его выпустить. В сентябре 2021 года он опубликовал снимок экрана с названием альбома вместе с количеством треков и их продолжительностью в Instagram-истрии. Рич также раскрыл список гостевых исполнителей и продюсеров, которые участвовали на альбоме 14 декабря 2021 года. Он объявил, что фанаты смогут послушать релиз раньше, поскольку он поедет в разные города и будет играть песни из него. Главный и единственный сингл «Late at Night» был выпущен 4 июня 2021 года.

Список композиций 

Примечания
 Все песни стилизованы под строчные буквы

Чарты

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы Родди Рича
Альбомы, спродюсированные Ronny J